Genay (Côte-d'Or)
 Genay (Ródano)

Desambiguações de topônimos